Bellestar (Fenolleda), municipi de la comarca de la Fenolleda, al departament dels Pirineus Orientals
 Bellestar (Montferrer i Castellbò), poble al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Bellestar (Penelles), llogaret al municipi de Penelles (Noguera)
 El Bellestar, poble al municipi de la Pobla de Benifassà, a la Tinença de Beifassà (Baix Maestrat)